Санта Клеотилде има више значења:

 Санта Клеотилде (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Клеотилде (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику